Клятва мизинцами — традиционный жест, часто практикуемый среди детей, включающий смыкание мизинцев двух человек в знак того, что было дано обещание. Этот жест означает, что человек может отрубить палец тому, кто нарушил обещание.

В Белфасте, Северной  Ирландии, клятву мизинцами называют «свинским обещанием» ().

История 
Клятва мизинцами берёт своё начало в Японии 1600—1803 годов, где она называлась юбикири (yubikiri досл.: «отсечение пальца») и часто дополнительно сопровождалось клятвой: «Клянусь мизинцем, десять тысяч ударов, того, кто солжёт, заставят проглотить тысячу иголок.» ( Yubikiri genman, uso tsuitara hari senbon nomasu).

Распространённость 
В Северной Америке этот жест наиболее распространён среди детей школьного возраста и близких друзей, существует по крайней мере с 1860 года, когда в Словаре Американизмов Джона Расселла Бартлетта было написано следующее сопровождающее обещание:Мизинец, мизинецТот, кто лжётОпустится в плохое местоИ никогда больше не встанет

Примечания 

Клятвы и присяги
Традиции
Жесты руками